Mannsdorf ist der Ortsname von

in Deutschland:
 Mannsdorf (Kretzschau), Ortsteil der Gemeinde Kretzschau, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Mannsdorf (Parsberg), Ortsteil der Stadt Parsberg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Mannsdorf (Schierling), Ortsteil der Gemeinde Schierling, Landkreis Regensburg, Bayern
 einer Ortschaft im Ortsteil Ebersbach der Stadt Döbeln, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

in Österreich:
 Mannsdorf (Gemeinde Straßburg), Ortschaft der Stadtgemeinde Straßburg, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Mannsdorf an der Donau, Gemeinde im Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich
 Mannsdorf (Gemeinde Haibach), Ortsteil der Gemeinde Haibach ob der Donau, Bezirk Eferding, Oberösterreich

Siehe auch:
 Manndorf
 Manndorff
 Mandorfer
 Mansdorf